

Жаворонково — село, Бійський міський округ, Алтайський край
 Жаворонково — присілок, Верховазький район, Вологодська область